Соозеро:
 Соозеро (Архангельская область) — озеро в Верхнетоемском районе Архангельской области
 Соозеро (Ленинградская область) — озеро в Подпорожском районе Ленинградской области